Pisgah Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pisgah Presbyterian Church (Pulaski County, Kentucky), ID-Nr. 80004700
 Pisgah Presbyterian Church (Woodford County, Kentucky), ID-Nr. 83002906